Арменци може да се отнася за:

 Арменци – индоевропейска народност;
 „Арменци“ – арменски вестник в България;
 „Арменци“ – стихотворение на Пейо Яворов.